

Allemagne 
 
 
 
  d'infanterie de la  d'infanterie

Australie

Cameroun 
  d'infanterie motorisée

Canada 
  Groupe-brigade du Canada

États-Unis

France 
 
  d'infanterie de la  d'infanterie
  d'infanterie coloniale de la  d'infanterie coloniale

Grèce

Pologne

Royaume-Uni (et Empire britannique) 
 
  blindée

Union soviétique

Zaïre 
  parachutiste (Zaïre)